Maloy peut faire référence à :

Patronyme 
 , un héros de l'United States Navy.
 , un basketteur américain.
 , une chanteuse.

Toponymes 
 Måløy, un port norvégien, centre administratif de la municipalité de Vågsøy dans le comté de Sogn og Fjordane, en Norvège.
 Maloy, une ville du comté de Ringgold, en Iowa, aux États-Unis.

Autre 
 , un bâtiment de l'United States Navy.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme